El término Roggwil puede referirse a:

Roggwil, comuna suiza del cantón de Berna.
Roggwil, comuna suiza del cantón de Turgovia.